Pettke ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Pettke (* 1989), deutsche Volleyballspielerin
 Oliver Pettke (* 1975), deutscher Squashspieler und -trainer
 Sabine Pettke (1939–2022), deutsche Theologin und Hochschullehrerin 

Siehe auch:
 Petke